El Torneig de Newport 2009 també conegut com a Hall of Fame Tennis Championships 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. És la seva 34a edició i forma part de les sèries 250 de l'ATP. Es juga al International Tennis Hall of Fame a Newport, Rhode Island, als Estats Units, del 6 fins al 12 de juliol del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009